Сидорково — название населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Сидорково — деревня в Сокольском районе.

Московская область 
 Сидорково — деревня в Клинском районе.

Новгородская область 
 Сидорково — деревня в Боровичском районе.
 Сидорково — деревня в Новгородском районе.

Псковская область 
 Сидорково — деревня в Дедовичском районе.
 Сидорково — деревня в Себежском районе.

Тверская область 
 Сидорково — деревня в Кувшиновском районе.
 Сидорково — деревня в Максатихинском районе.

Ярославская область 
 Сидорково — деревня в Переславском районе.
 Сидорково — деревня в Ростовском районе.
 Сидорково — деревня в Рыбинском районе.

См. также 
 Сидорков
 Сидоркова